Seisser oder Seißer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas von Seisser (1837–1911), Staatssekretär im bayerischen Finanzministerium
 Hans von Seißer (1874–1973), Oberst und Chef der bayerischen Landespolizei
 Ludwig Seisser (1866–1936), deutscher Pharmazeut und Unternehmer
 Michael-Philipp Seißer (1854–1943), deutscher Textilunternehmer
 Peter Seißer (* 1943), ehemaliger Landrat des Landkreises Wunsiedel i.Fichtelgebirge
 Rolf Seißer (1922–2019), deutscher Verbandsfunktionär
 Valerie Seisser (1862–1953), Oberin beim Roten Kreuz in Würzburg, Mitgründerin der Rot-Kreuz-Klinik in Würzburg

Seisser ist der Name der Familie
 Seisser (Kaufmannsfamilie)

Siehe auch:
 Seiser